Les Aemilii Scauri sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Aemilii. Le cognomen Scaurus qu'ils portent signifie « qui a un pied bot ».

 Marcus Aemilius Scaurus, consul en 115 et censeur en 109 av. J.-C.
 Marcus Aemilius Scaurus, fils du précédent d'un premier mariage, qui déserte un combat contre les Cimbres en 102 av. J.-C., et se donne ensuite la mort.
 Marcus Aemilius Scaurus, demi-frère du précédent, fils de Caecilia Metella Dalmatica, préteur en 56 av. J.-C.
 Aemilia Scaura, sœur du précédent, que Sylla, devenu son beau-père, donnera alors enceinte comme deuxième épouse à Pompée.
 Marcus Aemilius Scaurus, fils du préteur, proscrit en 43 et amnistié en 39 av. J.-C.
 Mamercus Aemilius Scaurus, fils du précédent, consul suffect en 21 ap. J.-C.